Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. Februar bis 2. März 2019 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel sowie in São Paulo die Brasil Open gespielt. Ersteres zählte genau wie das Turnier in Dubai zur Kategorie der ATP Tour 500, während das Turnier in São Paulo zur niedriger dotierten Kategorie ATP Tour 250 gehörte.

Roberto Bautista Agut war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel gewannen Jean-Julien Rojer und Horia Tecău den Titel zuletzt zweimal in Folge. Roger Federer gewann das Turnier bereits zum achten Mal und sicherte sich den 100. ATP-Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.736.845 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.887.895 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 24. Februar 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 86 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 74 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Dubai